China Blue, cocktail
China Blue (Crimes of Passion), film diretto da Ken Russell (1984)
China Blue (China Blue), documentario di Micha Peled (2005)